

Astronomia 
 M3 – oggetto del Catalogo di Messier
 M3 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 M3 – codice vettore IATA di ABSA - Aerolinhas Brasileiras, Air Service e North Flying

Economia 
 M3 – uno degli aggregati monetari

Matematica 
 M3 – numero primo di Mersenne, 23 – 1 = 7

Medicina 
 M3 – leucemia promielocitica, secondo la classificazione FAB (French-American-British)

Musica 
 M3 – album dei Mushroomhead del 1999

Trasporti

Strade e autostrade 
 M3 – autostrada britannica Londra-Southampton
 M3 – autostrada nordirlandese Belfast-Ballymacarrett
 M3 – autostrada pakistana
 M3 – strada federale russa
 M3 – autostrada statunitense nell'area metropolitana di Detroit
 M3 – autostrada sudafricana a Città del Capo
 M3 – autostrada ungherese Budapest-Görbeháza
 M-3 – strada maestra montenegrina

Metropolitane 
 M3 – linea della metropolitana di Bucarest
 M3 – linea della metropolitana di Budapest
 M3 – linea della metropolitana di Istanbul
 M3 – linea della metropolitana di Milano

Veicoli militari e armi 
 M3 Amphibious Rig – veicolo gettaponte anfibio di produzione tedesca
 M3 Half-track – veicolo militare semicingolato statunitense
 M3 Lee – carro armato medio statunitense
 M3 Stuart – carro armato leggero statunitense
 M3 – variante del veicolo corazzato statunitense M-2 Bradley (IFV)
 M3 Grease Gun – pistola mitragliatrice statunitense
 M3 37 mm – cannone controcarri statunitense
 M3 Panhard – trasporto truppe blindato francese
 75 mm Gun Motor Carriage M3 – semovente cacciacarri statunitense

Altro 
 m³ – simbolo del metro cubo
 BMW M3 – automobile della BMW
 Leica M3 – fotocamera della Leica